Barandūd kan syfta på följande platser:

Iran 

 Zīrandūd, ort, Khorasan, 
 Barandūd (ort i Iran), Khorasan, 

Robotskapade Iranförgreningar